Приведён список глав правительств Занзибара, автономной области Танзании. Пост главы правительства существовал в Занзибаре с 1961 по 1964 годы и с 1983 по 2010 годы.

Султанат Занзибар 
Султанат Занзибар — государство, существовавшее с XIX века до  года. Исторически был связан с Оманом и Маскатом. В самостоятельный султанат остров Занзибар и часть восточноафриканского побережья были выделены  года  под властью султана Маджида ибн Саида. С  года находился под германским, с  года — под британским протекторатом. 

С 1828 года в султанате существовал пост главного министра, с октября 1891 года до —  года — первого министра.

Главные министры султаната Занзибар 
Вновь пост главного министра ( султаната Занзибар был учреждён в 1961 году в преддверии предоставления султанату самоуправления и последующего предоставления независимости.

Премьер-министр султаната Занзибар 
Пост премьер-министра () султаната Занзибар был учреждён  года при предоставлении султанату самоуправления и сохранился в период его независимости, провозглашённой  года

Премьер-министр Народной Республики Занзибара и Пембы 
 года в ходе Занзибарской революции, возглавляемой , была провозглашена Народная Республика Занзибара и Пембы, правительство которой возглавил Абдула Кассим Ханга.

 года была провозглашена Объединённая республика Танганьики и Занзибара, пост главы правительства Занзибара и Пембы был упразднён.

Список главных министров Революционного правительства Занзибара (автономии) 
В существующем после объединения Республики Танганьика и Народной Республики Занзибара и Пембы автономном Занзибаре сохранилось полноценное внутреннее самоуправление в виде Революционного правительства Занзибара (, ) во главе с президентом автономии. Однако в период с  года по  года для непосредственного руководства Революционным правительством был учреждён пост его главного министра.

См. также 
 Список премьер-министров Танзании
 Президент Занзибара

Примечания

Ссылки 
 Список премьер-министров Занзибара на worldstatesmen.org 

Занзибар
 
Занзибар